Houdemont (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Habay
 Houdemont (Frankrijk), een Franse gemeente